Кадьян — фамилия. 

Известные носители:

 Кадьян, Захар Иванович (1783 — после 1847) — председатель комиссии об устройстве Горыгорецкого института, председатель казённой палата Астраханской губернии, статский советник.
 Кадьян, Зинаида Александровна (1850—1882) — жена Н. С. Таганцева.
 Кадьян, Иван Иванович — Георгиевский кавалер (капитан 2-го ранга; № 6062; 3 декабря 1839; за выслугу).
 Кадьян, Михаил Петрович — Георгиевский кавалер (ротмистр; 30 июня 1917).

Примечания